

Événements majeurs 

 Le prix du pétrole est resté très bas en 2015, et le dollar se renforce par rapport à l'Euro

Chronologie 

  : Réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos (jusqu'au 24 janvier).
 Le  : HP se divise en deux entités distinctes : HP Inc. et Hewlett-Packard Enterprise.

Notes et références